

Toponymie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bolesławowo, un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Bolesławowo, un village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Bolesławowo, un village dans le powiat de Człuchów 
 Bolesławowo, un village dans le powiat de Starogard